Альваро-Обрегон () — мексиканский топоним в честь президента Альваро Обрегона.

Мичоакан
 Альваро-Обрегон — муниципалитет в штате Мичоакан.
 Альваро-Обрегон — посёлок в штате Мичоакан, административный центр вышеназванного муниципалитета.

Сонора
 Альваро-Обрегон — деревня в штате Сонора, муниципалитет Каборка.

Чьяпас
 Альваро-Обрегон — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Ла-Тринитария.
 Альваро-Обрегон — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Сан-Фернандо.
 Альваро-Обрегон — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Солосучьяпа.
 Альваро-Обрегон — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Тапачула.
 Альваро-Обрегон — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Тила.
 Альваро-Обрегон — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Эль-Боске.